Ле-Монта́т () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 90 км на північ від Тулузи, 8 км на південь від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 388 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 996,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету
 Ле-Монтат на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Монтат на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот